Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Allentown – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
 Allentown – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Twiggs
 Allentown – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Allentown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lehigh

Inne:
 Allentown – utwór Billy'ego Joela o Allentown w Pensylwanii